Gary Hughes (1932–2021) – amerykański hokeista i trener hokejowy
 Gary Hughes (1941–2020) – amerykański trener baseballu
 Gary Hughes (ur. 1964) – brytyjski piosenkarz i muzyk
 Gary Hughes – album muzyczny z 1992
 Gary Hughes – kanadyjski piłkarz
 Gary Hughes – australijski dziennikarz